Протейные:

 Протейные — семейство двудольных растений порядка Протеецветные.
 Протейные — подсемейство цветковых растений, включённое в семейство Протейные